Technika:
 „Alcione” – nazwa włoskich okrętów

Muzyka:
 Alcione – brazylijska piosenkarka